Dhofaria kan yfta på:

 Dhofaria (djur) – ett släkte av insekter
 Dhofaria (växter) – ett släkte av växter